Nisshin peut désigner :
Nisshin (ville), une ville japonaise,
Plusieurs navires militaires ou de commerce japonais, dont :
Nisshin (transport d'hydravions)
Nisshin (croiseur)
Nisshin Maru